Долло:
 Луи Долло — бельгийский палеонтолог.
 Бенни Долло — индонезийский футбольный тренер.

См. также 
 Закон Долло
 Dollodon